Región es un término geográfico, que en términos generales designa un área o extensión determinada de tierra o agua que es parte de un todo mayor. Puede referirse también a:

 Geografía
 Región oceánica
 Región natural
 Región histórica
 Región - plan o Región - programa
 Geografía regional
 Estado regional
 Comunidad regional

 Astronomía
 Regiones de emisión
 Región M
 Regiones H
 Regiones R 

 Matemáticas
 Región angular 
 Región cerrada 
 Región plana 

 Literatura
 En el legendarium del escritor J. R. R. Tolkien, al Bosque de Región, una de las partes del Reino de Doriath.
 Región, un territorio ficticio creado por el escritor español Juan Benet.